Merthyr Tydfil and Rhymney peut désigner :
 Merthyr Tydfil and Rhymney, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Merthyr Tydfil and Rhymney, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi